Райербах:

 Райербах (приток Луттера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Райербах (приток Эдерзе) — река в Германии, протекает по земле Гессен.